Шиляк — фамилия.
 Шиляк, Эрмин (род. 1973) — словенский футболист, нападающий. 
 Шиляк, Милан (в монашестве Михаил; 1873—1928) — епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский.

Прочее 
 Пик Шиляк — высшая точка горы Ртань (Сербия).